Mary Parker puede referirse a:

 Mary Parker Follett (trabajadora social y autora de libros sobre administración, relaciones humanas y democracia).
 Mary Fitzpatrick Parker (personaje de cómic; madre biológica de Peter Parker, el futuro Spider-Man).